Byggestjärn kan syfta på:
Byggestjärnen, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Byggestjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (9,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn